Virgin Music Label & Artist Services — музыкальный дистрибьютор независимых лейблов, принадлежащих Universal Music Group. Основанная в 1983 году Virgin Records в качестве импортёра грампластинок, Caroline стала одной из крупнейших в музыкальной индустрии США сторонних дистрибьюторских компаний для независимого музыкального сектора. В 1993 году, когда EMI приобрела Virgin Records, Caroline Distribution была отделена и стала частью EMI Music Distribution. В настоящее время компания является частью Capitol Music Group.

После приобретения INgrooves (в том числе независимого дистрибьютора этикеток Fontana Distribution) компанией Universal, будущее Caroline и Fontana всё ещё неизвестно, продаст ли Universal один из них или объединит оба в один.

См. также 
Список лейблов звукозаписи

Ссылки 
 Caroline Distribution Homepage
 Caroline в Facebook
 Caroline в Твиттере

Примечания 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы Universal Music Group
Лейблы звукозаписи, основанные в 1983 году
Компании Лос-Анджелеса
EMI